Buttermilk Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buttermilk Hill (Ontario County, New York)	
 Buttermilk Hill (Westchester County, New York)	
 Buttermilk Hill (Ohio)	
 Buttermilk Hill (Texas)